Petőfi Sándor összes művei, az Athenaeum által kiadott könyvsorozat
 Petőfi Sándor összes művei, az Akadémiai Kiadó által kiadott könyvsorozat